Le mot affinité (en latin affinitas, relation de mariage, vient de affinis, contigu, relatif à ; finis, = frontière, limite) a divers sens qui marquent toujours un lien ou une combinaison potentielle.

Sciences naturelles

Biologie 
L'affinité est 
 en biologie une relation entre espèces d'origine commune. Si la relation est d'ordre descriptive (taxonomie, classification), il est néanmoins préférable alors de parler d'« homologie entre espèces ».
 en biochimie, l'affinité décrit la force d'une interaction non-covalente entre une macromolécule biologique, acide nucléique ou protéine, et un ligand qui se fixe sur un site à sa surface. Elle se mesure quantitativement par le biais de la constante d'équilibre association/dissociation, appelée parfois constante d'affinité. Cette affinité repose sur la nature, la géométrie et le nombre des interactions physiques entre le ligand et sa cible (interactions électrostatiques, liaisons hydrogène, interactions de van der Waals)... On emploie aussi le terme d'affinité pour qualifier la fixation d'ions métalliques par des composés chélatants

Immunologie 
En immunologie, l'affinité est l'attraction sélective ou plutôt spécifique entre un anticorps et un antigène. L'affinité est variable selon les couples anticorps/antigène, et les conditions du milieu (pH, force ionique, température). Elle est caractérisée par la constante d'association (Pka, plus exactement constante de dissociation Acide).

L'affinité qualifie des techniques qui utilisent justement cette fixations par affinité, pour de la détection et de purification. Par exemple l'immunoprécipitation permet de capturer un antigène dans un échantillon complexe, et le purifier pour l'analyser typiquement par Western blot. Les purifications par affinité connaissent des applications de la R&D à l'industrie. Voir l'article Immunologie/Applications.

Mathématiques 
En géométrie, une affinité est une transformation géométrique faisant partie des applications affines.

Chimie 

En chimie, le terme affinité est utilisé dans le sens de réactivité, par référence à la stabilité relative des produits d'une certaine réaction ou processus. C'est également la force d'attraction entre deux particules. Un exemple est l'affinité électronique.

L'affinité d'un produit chimique pour un autre se mesure quantitativement par une constante d'équilibre de la forme liée et non-liée.
C’est la mesure de la tendance qu'a un atome ou un composé à réagir ou à se combiner à des atomes ou à des composés de constitution chimique différente.

Ainsi, les hydrocarbures paraffines sont ainsi nommés parce qu'ils sont très peu réactifs : le terme « paraffine » est en effet formé à partir du latin parum affinis (« qui a peu d'affinité »).

Historique 
Cette terminologie dérive du latin alchimique affinitas du , qui décrit la propriété que possèdent deux corps de s'unir entre eux par l'intermédiaire de leurs particules semblables. Barchusen propose ce terme en 1698 pour nommer la force physique attractive, qui, dans un composé, maintient les atomes en liaison.

Le concept est étendu par Julius Thomsen et Claude Louis Berthollet, qui pensent que la chaleur impliquée dans une réaction chimique est une mesure de l'« affinité » des substances qui interviennent dans la réaction (plus il y a de chaleur dégagée, plus l'affinité est grande).

Vers le début du , Willard Gibbs et Hermann von Helmholtz sont passés de cette description semi-quantitative de l'affinité à une définition précise. L'affinité s'exprime maintenant à partir d'une fonction d'état thermodynamique qui s'appelle l'énergie libre.

Droit 

L’affinité désigne aussi une relation de parenté indirecte par suite de mariage, par exemple entre beau-frère et belle-sœur.

Voir Degré d'affinité dans le mariage selon le droit canon.

Sociologie 
 Affinité (féodalité)
 L'affinité fait référence à une certaine communauté d'esprit, une communauté d'intérêt et à d'autres points communs interpersonnels.

Communication 

Affinité / indice d'affinité : indice traduisant l'aptitude d'un média à toucher un groupe cible. Il s'agit du rapport entre la pénétration dans le groupe cible et la pénétration totale dans le groupe de référence (Ø = 100). Un indice d'affinité supérieur à 100 indique une affinité supérieure à la moyenne entre par ex. un média et le groupe cible, un indice inférieur à 100 indique une affinité inférieure à la moyenne. Indice d'affinité = pénétration en % dans le groupe cible x 100 / pénétration totale.

Notes et références 

Propriété chimique
Immunologie